Gabel steht für:

 Teil des Tafelbestecks, siehe Essbesteck#Gabel
 Gabel (Schach), Motiv
 Gabel (Heraldik), Wappenfigur
 Gabel (Werkzeug), landwirtschaftliches Arbeitsgerät
 Gabelschaltung, als Kurzform
 Fahrradgabel, Halterung zur Aufnahme des Vorderrades 
 Gabelstaplerzinken, Namensgeber für den Gabelstapler
 Teil älterer Telefonapparate, siehe Gabelumschalter
 Teil des Musketengabel bei frühen Gewehren
 Karl Gabel, Comicfigur
 Astgabel an einem Baum

Gabel ist der Name folgender Orte:

 Gabel (Gaimersheim), Gemeindeteil von Gaimersheim, Landkreis Eichstätt, Bayern
 Gabel (Gemeinde St. Anton), Ortschaft der Gemeinde St. Anton an der Jeßnitz, Bezirk Scheibbs, Niederösterreich
 Gabel (Kreis Hadersleben), ehemalige Gemeinde im Kreis Hadersleben
 Gabel (Schönbrunn), ehemaliger Ort im Gebiet der Gemeinde Schleusegrund in Thüringen
 Jablonné v Podještědí, deutsch Gabel, Stadt in Tschechien
 Jablonné nad Orlicí, deutsch Gabel an der Adler, Stadt in Tschechien

Gabel ist der Familienname folgender Personen:

 August Gabel (* 1908), deutscher Politiker (CDU)
 Christian Carl Gabel (1679–1748), dänischer Vizeadmiral, Kriegsminister (dänisch Overkrigssekretær), Geheimrat und Stiftsamtmann
 Christoffer von Gabel (1617–1673), holsteinischer Händler
 Elyes Gabel (* 1983), britischer Schauspieler
 Frederik von Gabel (≈1640–1708), dänischer Staatsmann und Kaufmann
 Heinrich Gabel (1873–1910), Zionist in Galizien
 Hendrik Gabel (* 1973), deutscher Boxer
 Jack Gabel (* 1949), amerikanischer Komponist
 Martin Gabel (1912–1986), amerikanischer Schauspieler, Regisseur und Filmproduzent
 Michael Gabel (* 1953), deutscher Theologe und Hochschullehrer
 Oskar Gabel (1901–1988), deutscher Staatsbeamter und Wirtschaftsfunktionär
 Paul Emil Gabel (1875–1938), deutscher Maler
 Robert Gabel (* 1979), deutscher Politikwissenschaftler und Politiker (Tierschutzpartei)
 Rudolf Gabel (1907–1991), deutscher Architekt
 Scilla Gabel (* 1938), italienische Schauspielerin
 Seth Gabel (* 1981), amerikanischer Schauspieler
 Wolfgang Gabel (1942–2015), deutscher Autor und Journalist

Siehe auch:
 Stimmgabel (verschiedene Verwendungen)
 Gabelung (Begriffsklärung)
 Gabelle (ursprünglich französische Steuern)
 Gable (Begriffsklärung)
 Gabl (Begriffsklärung)
 Gaffeltakelung
 Einlaufgabel beim Schiebetor